Г'юстон (прізвище)

Г'юстон — місто
 Г'юстон — округ у штаті Алабама.
 Г'юстон — округ у штаті Міннесота.
 Г'юстон — округ у штаті Техас.
 Г'юстон — округ у штаті Теннессі.
 Г'юстон — місто, штат Аляска
 Г'юстон — місто, штат Арканзас
 Г'юстон — місто, штат Делавер
 Г'юстон — місто, штат Міннесота
 Г'юстон — місто, штат Міссісіпі
 Г'юстон — місто, штат Міссурі
 Г'юстон-Лейк — місто, штат Міссурі
 Г'юстон — місто, штат Пенсільванія
 Г'юстон — водосховище у окрузі Гарріс штату Техас.

Навчальні заклади 
 Г'юстонський християнський університет —  приватний американський університет баптистської деномінації.
 Університет Г'юстона —американський університет.

У спорті 
 «Г'юстон Тексанс» — професіональна команда з американського футболу.
 «Г'юстон Ойлерс» — професіональна команда з американського футболу, переїхали до міста Нашвілл в штаті Теннессі, назву команди було змінено на «Теннессі Тайтанс».
 «Г'юстон Аерос» — професійний хокейний клуб, який виступав у Інтернаціональній хокейній лізі і у Американській хокейній лізі. У 2013 році переїхав до Де-Мойн, змінивши назву на «Айова Вайлд». Є фарм-клубом «Міннесота Вайлд».
 «Г'юстон Динамо» — професійний американський футбольний клуб з Г'юстона, штат Техас.

Примітки 

Багатозначні топоніми